Chimney Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Hill (Massachusetts)	
 Chimney Hill (New Mexico)	
 Chimney Hill (Oklahoma)	
 Chimney Hill (Texas)	
 Chimney Hill (Utah)	
 Chimney Hill (Wyoming)